Leonhardtina (Леонхардтина — „животиња из јаме Нови Леонхардт”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Leonhardtina godinoti је тежила око 990 g, Leonhardtina gracilis је тежила око 1,73 kg, a Leonhardtina meridianum је тежила око 840 g.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Leonhardtina.

Временска распрострањенст рода Leonhardtina унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе